Lacrosse, LaCrosse, ist der Name folgender Personen:

 Benji LaCrosse (* 1977), US-amerikanischer Rennfahrer	
 Jean-Baptiste Raymond de Lacrosse (1761–1829), französischer Admiral, Held der Napoleonischen Kriege

Lacrosse, LaCrosse bezeichnet außerdem:

 Lacrosse, Ballsportart
 Lacrosse (Satellit), Serie militärischer Aufklärungssatelliten
 Buick LaCrosse, Automodell des Herstellers Buick
 MGM-18 Lacrosse, ballistische Kurzstreckenrakete
 Lacrosse (Band), schwedische Musikgruppe
 Lacrosse (Album), Live-Doppelalbum von John Zorn

Siehe auch:
 La Crosse
 Crosse (Begriffsklärung)